Kensett Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Kensett Township (Arkansas)
 Kensett Township (Iowa)